Рика́рдо Габриэль (Рики) А́льварес (; 12 апреля 1988, Буэнос-Айрес) — бывший аргентинский футболист, игравший на позиции полузащитника. Выступал за сборную Аргентины.

Биография 
Начал заниматься футболом в возрасте шести лет. Воспитанник футбольной академии «Велес Сарсфилд». Дебют 20-летнего Альвареса в первой команде состоялся 8 июня 2008 года в домашнем матче против «Индепендьенте» (0:0). Всего за клуб футболист провёл 54 матча и забил 6 голов, дважды став чемпионом Аргентины.

В июле 2011 года перешёл в итальянский «Интернационале». Аргентинец стал самым дорогим приобретением миланцев в межсезонье-2011. Сумма сделки составила около 12 млн евро, причём часть прав осталась за «Велесом». Дебютировал в составе «нерадзурри» 6 августа 2011 года в миланском дерби за Суперкубок Италии.
22 ноября 2011 года забил свой первый гол за «Интернационале» в матче Лиги чемпионов против турецкого «Трабзонспора».

В 2014—2015 годах играл в Англии за «Сандерленд». Затем два сезона провёл в «Сампдории». После сезона, проведённого в мексиканском «Атлас», в 2020 году Альварес вернулся в родной «Велес Сарсфилд». Отыграл за «фортин» ещё два сезона. Провёл свой последний матч в профессиональной карьере 4 декабря 2021 года — «Велес» дома в матче чемпионата Аргентины сыграл вничью 0:0 с «Патронато». После матча Рики Альварес объяснил, что завершает карьеру в довольно раннем возрасте (33 года) из-за многочисленных травм, которые преследовали его в последние годы.

18 августа 2011 года главный тренер сборной Аргентины Алехандро Сабелья включил Рикардо Альвареса в список футболистов, вызванных на товарищеские матчи против Венесуэлы и Нигерии.

Достижения 
  Чемпион Аргентины (2): Клаусура 2009, Клаусура 2011
 Вице-чемпион мира (1): 2014

Статистика

Клубная 
 на 18 марта 2013

Международная 
 на 4 декабря 2012

Примечания

Ссылки 
 Статистика в аргентинской примере
 Статья в El Gráfico

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу
Игроки ФК «Велес Сарсфилд»
Игроки ФК «Интернационале»
Игроки ФК «Сандерленд»
Игроки ФК «Сампдория»
Игроки ФК «Атлас»